Czövek István (1777–1828) műfordító, teológiai tanár, jogász, író
 Czövek István, Stephan Czovek (1924–2006) operaénekes, énektanár
 Czövek István (1946) történész